« Mosquito » signifie « moustique » en espagnol, en portugais et en anglais. Le mot peut faire référence à :

Titres

Musique  
 Mosquito, le titre d'une chanson de Vanessa Paradis ;
 Mosquito, un album du groupe Yeah Yeah Yeahs sorti en 2013.

Cinéma  
 Mosquito, un film américain d'horreur réalisé par Gary Jones, sorti en 1995 ;
Mosquito, un film franco-portugais d'action réalisé par João Nuno Pinto, sorti en 2020.

Avion  
 De Havilland DH.98 Mosquito, un avion de la Seconde Guerre mondiale ;
 Graupner mosquito, un modèle de planeur utilisé en aéromodélisme.

Géographie  

 Côte des Mosquitos, royaume amérindien sur la côte atlantique des actuels Nicaragua et Honduras ;
 Les Mosquitos, une peuplade vivant au Honduras ;
 Mosquito, une localité de l'État d'Amazonas au Venezuela ;
 Mosquito, un cours d'eau de l'Amazonie vénézuélienne, sous-affluent de l'Orénoque.

Pseudonyme 

 Mosquito, pseudonyme du footballeur brésilien : Thiago da Silva Rodrigues.

Entreprises  
 Mosquito, un éditeur indépendant de bandes dessinées ;
 Mosquito, un appareil producteur d'ondes à ultra-sons, « répulsif sonore anti-jeunes ».

Voir aussi